Василий Медведев:
 Медведев, Василий Денисович (1932— после 1972) — первый директор Красноярского педагогического института.
 Медведев, Василий Михайлович (род. 1957) — российский балетмейстер, солист балета, педагог.